А́нна Ву́двилл (Ву́двиль) (; ок. 1438 — 30 июля 1489) — английская аристократка, дочь Ричарда Вудвилла, 1-го графа Риверса, и Жакетты Люксембургской, младшая сестра и фрейлина королевы Елизаветы. Была замужем за Уильямом Буршье, виконтом Буршье, и за Джорджем Греем, 2-м графом Кентом.

Происхождение 
Анна родилась около 1438 или 1439 года в Графтон-Реджисе, Нортгемптоншир, и была второй дочерью и третьим ребёнком из 14 детей в семье. Её родители состояли в социально неравном браке, заключённом, к тому же, без согласия короля. Однако пара была прощена — как считается, по случаю рождения Елизаветы, старшей сестры Анны.

Несмотря на такое неблагоприятное начало семейной жизни, супружеская пара вскоре стала процветать, главным образом благодаря благосклонности королевской семьи к Жакетте. Она сохранила свой титул и приданое как герцогиня Бедфорд, что изначально обеспечивало доход от £7000 и £8000 в год (сумма уменьшалась на протяжении многих лет из-за территориальных потерь во Франции и коллапса королевских финансов в Англии); сэр Ричард был удостоен нескольких воинских званий, в которых он проявил себя способным солдатом. Дальнейшие достижения пришли одновременно с женитьбой Генриха VI на Маргарите Анжуйской, чей дядя был зятем Жакетты: Вудвиллы оказались среди тех, кто был выбран для сопровождения невесты в Англию. В дальнейшем семья воспользовалась этой двойной связью с королевской семьёй, и сэр Ричард получил титул барона Риверса в 1448 году. Поэтому их дети выросли в атмосфере привилегий и материального благополучия.

Семья 
В 1466 году, через два года после заключения брака между Елизаветой и Эдуардом IV, Анна стала одной из фрейлин царственной сестры и получала 40 фунтов в год за свою службу. В период до 15 августа 1467 года Анна, при поддержке королевы, вышла замуж за Уильяма Буршье, сына и наследника Генри Буршье, графа Эссекса, и Изабеллы Йоркской. Это был лишь один из многих браков, умело заключённых королевой Елизаветой для своих братьев и сестёр с членами знатных семей с целью увеличения власти, престижа и богатства семьи собственной.

Явные амбиции и самостоятельная политика королевы-консорта сделали всю семью Вудвиллом объектом ненависти со стороны старой знати и депутатов Палаты общин. Одним из самых грозных их врагов стал Ричард Невилл, 16-й граф Уорик, бывший йоркист, переметнувшийся на сторону Ланкастеров после заключения брака между королём Эдуардом и Елизаветой. В 1469 году Уорик приказал казнить отца Анны, графа Риверса, и её брата Джона. Они оба были взяты в плен, когда армия короля была разбита силами Уорика в Битве при Эджкот-Мур.

После свадьбы Уильям и Анна стали обладателями земель, приносящих сто фунтов в год. Анна некоторое время была владелицей усадеб Nether Hall и Over Hall в графстве Саффолк, ранее принадлежавших Джеймсу Батлеру, 5-му графу Ормонду, убеждённому стороннику и фавориту королевы Маргариты Анжуйской, который был обезглавлен в 1461 году после сокрушительного поражения Ланкастеров в битве при Таутоне.

14 апреля 1471 года Уильям участвовал в битве при Барнете на стороне Йорков, одержавших победу. Уильям умер 26 июня 1480 года, оставив Анну вдовой с тремя детьми: Генри (умер в 1540), Сесили (стала женой Джона Деверё, 9-го барона Феррерса из Чартли, умерла в 1493) и Изабеллой (1477—после 1500).

Вскоре после смерти первого мужа Анна вышла замуж во второй раз. Её избранником стал Джордж Грей, сын и наследник Эдмунда Грея, 1-го графа Кента. Анна умерла за год до получения Джорджем титула графа Кента. В браке с Джорджем у Анны родился сын Ричард (1481—3 мая 1524).

Падение Вудвиллов 
В апреле 1483 году со смертью короля Эдуарда IV удача стала отворачиваться от семейства Вудвиллов. Сестра Анны, Елизавета, как мать нового короля Эдуарда, стала королевой-матерью. Однако царствование Елизаветы в новом качестве продлилось всего 63 дня: поскольку покойный король на момент заключения брака с Елизаветой уже был связан обещанием с другой женщиной, в июне 1483 года брак Эдуарда IV с Елизаветой Вудвилл был признан недействительным, а дети, родившиеся в нём, объявлены незаконнорожденными. Младший брат короля Эдуарда IV, Ричард, герцог Глостерский объявил себя королём 22 июня. Елизавета, теперь именовавшаяся леди Грей, была вынуждена искать убежище с дочерьми, в то время как двое её сыновей от короля содержались в Тауэре по приказу короля Ричарда III. 25 июня 1483 король Ричард приказал казнить брата Анны Энтони Вудвилла, 2-го графа Риверса, и её племянника Ричарда Грея (сына Елизаветы от первого брака).

Смерть 
Анна Вудвилл, виконтесса Буршье, умерла 30 июля 1489 года в возрасте около пятидесяти лет. Её смерть наступила почти через четыре года после битвы при Босворте, в которой король Ричард был убит Генрихом Тюдором, который женился на племяннице Анны, Елизавете Йоркской. Анна была похоронена в Уордоне, Бедфордшир. Через год после смерти Анны Джордж Грей женился во второй раз.

Предки Анны Вудвилл

Примечания 

Источники

Анна
Женщины эпохи Тюдоров
Виконтессы